Borbone delle Due Sicilie – ramo italiano della famiglia Borbone, casa reale del Regno delle Due Sicilie
 Alfonso di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Alfonso Maria di Borbone-Due Sicilie – nobile spagnolo
 Antonio Pasquale di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Beatrice di Borbone-Due Sicilie – nobile francese
 Carlo di Borbone-Due Sicilie – nobile italo-francese
 Carlo di Borbone-Due Sicilie Orleans – Infante di Spagna
 Carlo Ferdinando di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Carlo Maria di Borbone-Due Sicilie – nobile italo-spagnolo
 Carlo Tancredi di Borbone-Due Sicilie – nobile spagnolo
 Carolina di Borbone-Due Sicilie – nobildonna italiana
 Ferdinando I di Borbone-Due Sicilie – re di Napoli e del Regno delle due Sicilie
 Ferdinando Maria di Borbone-Due Sicilie – nobile italo-francese
 Ferdinando Pio di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Filippo di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Francesco di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Francesco II di Borbone-Due Sicilie – ultimo re delle Due Sicilie
 Gaetano di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Gennaro Maria di Borbone-Due Sicilie – principe francese
 Isabella Alfonsa di Borbone-Due Sicilie – nobildonna spagnola
 Leopoldo di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Lucia di Borbone-Due Sicilie – nobildonna italiana
 Luigi di Borbone-Due Sicilie (1824-1897) – nobile italiano
 Luigi di Borbone-Due Sicilie (1838-1886) – nobile italiano
 Luigi Maria Alfonso di Borbone Due Sicilie – nobile italiano
 Luisa Carlotta di Borbone-Due Sicilie – principessa del Regno delle Due Sicilie e infanta di Spagna 
 Maria Amalia di Borbone-Due Sicilie – nobildonna italiana
 Maria Antonia di Borbone-Due Sicilie – principessa del Regno delle Due Sicilie e granduchessa di Toscana 
 Maria Annunziata di Borbone-Due Sicilie – nobildonna italiana
 Maria Antonietta di Borbone-Due Sicilie – nobildonna italiana
 Maria Carolina di Borbone-Due Sicilie (1820-1861) – infanta di Spagna
 Maria Carolina di Borbone-Due Sicilie (1856-1941) – nobildonna italiana
 Maria Cristina di Borbone-Due Sicilie (1806-1878) – nobildonna spagnola
 Maria Cristina di Borbone-Due Sicilie (1877-1947) – nobildonna italiana
 Maria Cristina Pia di Borbone-Due Sicilie – nobildonna italiana
 Maria de la Esperanza di Borbone-Due Sicilie – nobildonna spagnola
 Maria de los Dolores di Borbone-Due Sicilie – nobildonna spagnola
 Maria Immacolata di Borbone-Due Sicilie (1844-1899) – nobildonna italiana
 Maria Luisa di Borbone-Due Sicilie – nobildonna italiana
 Maria Mercedes di Borbone-Due Sicilie – nobildonna spagnola
 Maria Pia di Borbone-Due Sicilie – nobildonna italiana
 Maria Teresa di Borbone-Due Sicilie (1867-1909) – nobildonna italiana
 Pasquale di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Pietro di Borbone-Due Sicilie – principe italo-spagnolo
 Ranieri di Borbone-Due Sicilie – nobile e principe francese
 Teresa Cristina di Borbone-Due Sicilie – nobildonna italiana
 Urraca di Borbone-Due Sicilie – nobildonna tedesca